

Geografia 
 Disko – baia della Groenlandia
 Disko – isola della Groelandia

Musica 
Disko – singolo degli LPS
Indigestione disko – singolo di Enrico Ruggeri

Altro 
 Disko Troop – personaggio del romanzo Capitani coraggiosi